Лукаш Длоуги (; родился 9 апреля 1983 года в Писеке, Чехословакия) — чешский профессиональный теннисист; победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США −2009); победитель десяти турниров ATP в парном разряде; бывшая пятая ракетка мира в мужском парном разряде.

Спортивная карьера 
Начал играть в теннис с пяти лет. Старшая сестра, Барбора, была чемпионкой страны. До 15 лет одновременно занимался теннисом и хоккеем и только после этого окончательно выбрал теннис.

В 2000 году победил в состязании пар на своём первом турнире класса «фьючерс». В следующем году выиграл свой первый «челленджер» в парном разряде (в Праге, с Давидом Микетой). В 2005 году Длоуги выигрывает два «челленджера» в одиночном разряде (в Остраве и Трани) и пять турниров этого уровня в парах, впервые выходит в основную сетку турнира Большого шлема (в парном разряде на Уимблдоне) и попадает в число ста лучших теннисистов в рейтинге АТР в парном разряде (в июне) и одиночном разряде (в августе).

В 2006 году в паре со своим тренером Павелом Визнером Длоуги выигрывает два турнира ATP в Баие и Эшториле, а затем доходит до полуфинала Открытого чемпионата Франции. Там же он выходит в третий круг в одиночном разряде. Визнер и Длуги заканчивают сезон на десятом месте в рейтинге пар, а сам Длоуги поднимается на 11-ю строчку среди игроков в парном разряде.

В 2007 году Визнер и Длоуги дважды выходят в финал турниров Большого шлема: на Открытом чемпионате Франции (в четвертьфинале победив лучшую пару мира, Боба и Майка Брайанов) и Открытом чемпионате США. Пара заканчивает сезон на пятом месте, завоевав право на участие в Кубке Мастерс, где выигрывает два из трёх своих матчей на групповом этапе.

В 2008 году начинается сотрудничество Длоуги с индийцем Леандером Паесом: вместе они выигрывают турнир в Бангкоке и выходят в полуфинал Уимблдонского турнира и финал Открытого чемпионата США. Длоуги второй год подряд завоёвывает право выступать в парном разряде в Кубке Мастерс.

В 2009 году Длоуги практически не выступает в одиночном разряде, сосредоточившись на игре в парах. Вместе с Паесом они выходят в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, а затем выигрывают два турнира Большого шлема: Уимблдон и Открытый чемпионат США. В обоих турнирах на пути к финалу они обыгрывали первые пары мира: на Уимблдоне Ненада Зимонича и Даниэля Нестора, а в США братьев Брайанов. Они занимают третье место в рейтинге среди пар, а сам Длоуги поднимается до пятой позиции в рейтинге игроков в парном разряде. Вместе с соотечественницей Иветой Бенешовой Длоуги также дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии в смешанном парном разряде, а в конце сезона со сборной Чехии вышел в финал Кубка Дэвиса.

В 2010 году Длоуги стал финалистом Открытого чемпионата Франции в паре с Паесом, а всего за год побывал в пяти финалах, из которых выиграл один — на турнире Мастерс в Майами. Длоуги и Паес попали в групповой этап итогового турнира сезона, но проиграли там все три матча. 2011 год он начал с завоевания двух парных титулов уже в январе, но в дальнейшем его лучшим результатом стал четвертьфинал Уимблдонского турнира в паре с Арно Клеманом. Год он закончил четырьмя поражениями в первом круге подряд. Следующий сезон также начался неудачно, и его бо́льшую часть Длоуги провёл в «челленджерах», за вторую половину года завоевав на этом уровне пять титулов, из них два в паре со словаком Михалом Мертиняком, и закончив сезон в конце первой сотни рейтинга игроков в парном разряде. В 2013 году он развил свой успех, вернувшись в число постоянных участников турниров АТР-тура. В начале сезона он в паре с Даниэле Браччали дошёл до четвертьфинала в Открытом чемпионате Австралии (где их остановили посеянные первыми братья Брайаны), а потом с двумя другими партнёрами добирался до финалов в турнирах АТР в Бухаресте и Кицбюэле, завершив сезон на 45-й позиции в парном рейтинге АТР. В 2014 году на счету Длоуги в турнирах АТР был один выход в финал (в Касабланке) и несколько полуфиналов, в том числе на турнире АТР 500 в Дубае; оба своих лучших результата Длоуги показал, когда с ним в паре выступал польский теннисист Томаш Беднарек. Год Длоуги в десятый раз подряд закончил в числе ста лучших теннисистов мира в парном разряде, хотя и намного ниже, чем в свои лучшие сезоны. Однако в 2015 году он практически не появлялся на корте, сыграв лишь в двух «челленджерах» в ноябре в паре с Сергеем Стаховским. Сыграв в январе и феврале 2016 года в Открытом чемпионате Австралии и четырёх турнирах АТР, остаток сезона Длоуги провёл в грунтовых «челленджерах» и «фьючерсах» в Восточной и Южной Европе, завершив его уже в августе в середине третьей сотни рейтинга.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (18)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Финалы турниров ATP в парном разряде (26)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (35)

Победы (20)

Поражения (15)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чехии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде